«Голография» (СП «Голография») — специализированное предприятие, производитель голографических защитных элементов. Предприятие числится среди основателей индустрии защищённой печати на Украине. Входит в состав консорциума «ЕДАПС». Основано в 2000 году при участии Национальной Академии наук Украины в лице Международного центра «Институт прикладной оптики». Предприятие является членом Международной Ассоциации производителей голограмм (IHMA), Международного общества оптического инжиниринга (SPIE), Международной конфедерации производителей защищённой полиграфической продукции (INTERGRAF), Бюро расследований подделок при Международной Торгово-промышленной палате Украины.

Представители предприятия — постоянные участники международных конференций, посвящённых голографии и защищённой печати (Holopack-Holoprint, INTERGRAF, Holoexpo и др.). Также среди собственных разработок СП «Голография» — технология изготовления биграмм, технология biprint.

История 

СП «Голография» было основано 2 февраля 2000 г. Учредители: Международный центр «Институт прикладной оптики» Национальной академии наук Украины и ПАО «Коммерческий индустриальный банк». В ноябре 2000 г. предприятие начало производственную деятельность. Торжественное открытие СП «Голография» состоялось 6 декабря 2000 г. при участии президента Национальной академии наук Украины, академика Бориса Евгеньевича Патона.

 В 2001 г. СП «Голография» получило лицензию СБУ на разработку, изготовление, внедрение, ввоз и вывоз голографических защитных элементов, предназначенных для государственных нужд или созданных по заказу государственных органов.

 Октябрь-декабрь 2001 г. — сертифицирована система управления качеством в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000 и ДСТУ 9001-2001.
 Апрель 2002 г. — на Украине внедрена защита аудиовизуальной продукции с помощью контрольных марок в виде голографических защитных элементов
 В августе 2002 г. на предприятии создано подразделение по производству художественных голограмм (декоративных 3-D голограмм на стекле). В ноябре того же года предприятие выпустило новую продукцию: прозрачную плёнку с голографической защитой (голографический оверлей), которой начали защищать удостоверения сотрудников МВД Украины.

 В марте 2004 г. СП «Голография» вошло в состав консорциума «ЕДАПС».

 В октябре 2007 г. СП «Голография» определена лучшим предприятием полиграфической отрасли в Национальном бизнес-рейтинге Украины по официальной статистике Госкомстата

 С апреля 2008 года. — СП «Голография», как участник «ЕДАПС», поставляет деметаллизированные голограммы для производства паспортов изделий ювелирной марки De Beers.

 В октябре 2009 г. Генеральная Ассамблея INTERPOL утвердила консорциум «ЕДАПС» производителем электронных паспортов для своих сотрудников. Принято решение, что паспорта будут защищаться голограммами СП «Голография».

 Весной 2010-го американское общество по борьбе с раковыми заболеваниями и Всемирный фонд по предотвращению легочных заболеваний признали Украину мировым лидером в борьбе с незаконной торговлей табачной продукцией, а технологии украинского Консорциума «ЕДАПС», в частности — СП «Голография» — наиболее эффективными.

Продукция 

СП «Голография» производит и поставляет голографические защитные элементы в рамках государственных программ по защите документов строгой отчетности, в том числе акцизных марок.

Сертификация 

СП «Голография» имеет международный сертификат на систему управления качеством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008; сертификат УкрСЕПРО на систему управления качеством предприятия в соответствии с требованиями национального стандарта ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008).

Ссылки 
 Официальный сайт предприятия

Примечания 

Предприятия Киева
Компании Киева